Иванилов — русская фамилия.

 Иванилов, Владимир Семёнович (1921-1944) — Герой Советского Союза.
 Иванилов, Иван Григорьевич (1925-1945) — Герой Советского Союза.
 Иванилов, Юрий Павлович (1931-1995) — советский математик